Вышемирский, Владислав Станиславович (1921—2002) — советский геолог, лауреат премии имени И. М. Губкина.
 Вышемирский, Франц Адамович (1930—2018) — российский учёный в области маслоделия, профессор, лауреат премии Совета Министров СССР и Государственной премии Российской Федерации.

См. также 
 Вышемирский сельсовет — сельский Совет на территории Речицкого района Гомельской области Республики Беларусь.